Northam kan syfta på följande platser:

Australien 

 Northam (ort i Australien, Western Australia, Northam), 
 Northam (region), Western Australia,

Storbritannien 

 Northam, Devon, ort i England, 

Robotskapade Australienförgreningar